El término mecachis puede referirse a:

¡Mecachis!: interjección de extrañeza, o de enfado.
Mecachis: alias del caricaturista y humorista gráfico Eduardo Sáenz Hermúa, cuya brillante carrera periodística se truncó, en julio de 1898, con  un fallecimiento prematuro a  sus treinta y siete años.
Mecachis! también es el título que recibe la canción creada por Miguel Gallardo y Luis Cabañas, interpretada por el dúo español e internacionalmente conocido Azúcar Moreno (Antonia y Encarnación Salazar) de su disco Olé, editado en 1998.